Halpenny ist der Familienname folgender Personen:

 Francess Halpenny (1919–2017), kanadische Herausgeberin
 George Ernest Halpenny (1903–1974), kanadischer Politiker
 William Halpenny (1882–1960), kanadischer Leichtathlet